Els sauròpsids (Sauropsida) són un dels dos grans llinatges de vertebrats amniotes que inclou les aus, tots els rèptils actuals i molts dels rèptils extints. El nom significa 'cara de llangardaix' i no inclou els mamífers ni els seus avantpassats «reptilians» (Synapsida), l'altre gran llinatge d'amniotes.

Classificació 
 Classe Sauropsida
 Subclasse †Parareptilia
 Subclasse Eureptilia
 Ordre Testudinata (tortugues)
Infraclasse Lepidosauromorpha
Ordre Rhynchocephalia (tuatara)
Ordre Squamata (llangardaixos, serps)
 Infraclasse Archosauromorpha
Ordre Crocodilia (cocodrils)
Ordre Saurischia (aus i nombroses formes fòssils)

Filogènesi 
Segons la sistemàtica cladística, els rèptils, en el sentit de la taxonomia linneana tradicional, són parafilètics, com es pot comprovar en el cladograma següent, basat en Vertebrate Paleontology i molt simplificat:

Els sinàpsids, que inclouen els actuals mamífers i una gran quantitat de formes fòssils relacionades amb ells i coneguts com a "rèptils" mamiferoides, queden fora del concepte de sauròpsid, que esdevé sinònim de rèptil en sentit estricte, que inclouen només els anàpsids i els diàpsids. Les aus queden dins el clade Dinosauria junt als tiranosures i formes afins; cal destacar que el grup actual més proper filogenèticament a les aus són els cocodrils.

Referències

Enllaços externs 

 Segells de rèptils com plànols de distribució .